Chikurin-ji steht für:

 Chikurin-ji (Ikoma), buddhistischer Tempel in Ikoma, Japan
 Chikurin-ji (Kōchi), buddhistischer Tempel in Kōchi, Japan